Landamt war die Bezeichnung von historischen Verwaltungs- und Gerichtseinheiten:

 Landamt (Frankfurt am Main)
 Landamt Lübeck